Friesenheim kan syfta på:

 Friesenheim, Bas-Rhin – en kommun i departementet Bas-Rhin, Frankrike
 Friesenheim, Rheinland-Pfalz – en kommun i Landkreis Mainz-Bingen i Rheinland-Pfalz, Tyskland
 Friesenheim, Baden-Württemberg – en kommun i Ortenaukreis i Baden-Württemberg, Tyskland
 Friesenheim, Ludwigshafen – en stadsdel i Ludwigshafen, Tyskalnd